О'Брайан () — ірландське прізвище.
 Бренна О'брайан  (нар. 1991) — канадська актриса.
 Патрік О'Брайан  (1914-2000) — англійський письменник і перекладач.
 Х'ю О'Брайан (1925-2016) — американський актор.

Див. також 
 О'Браєн
Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем